Open Telefónica by Nissan sezona 2000 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2000.

Rezultati

Dirkači

2000 v športu
2000